Fulgoridicida är ett släkte av steklar. Fulgoridicida ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Fulgoridicida